Osoby o tym nazwisku:
 André Roussin – francuski dramaturg i aktor
 Michel Roussin – francuski polityk i urzędnik państwowy
 Raymond Roussin – katolicki duchowny